Me gustas tú, puede referirse a:
 Me gustas tú, programa de televisión español emitido en Telecinco en 2002.
 Me gustas tú, canción de Manu Chao.